«Приветствия» (; США, 1968) — эксцентричная комедия режиссёра Брайана Де Пальма, рассказывающая историю трех друзей — Пола, Ллойда и Джона, снимающих своими силами непрофессиональный фильм.

Сюжет 
Застенчивый романтик Пол (Уорден), свихнувшийся конспиратор Ллойд (Грэм) и неугомонный Джон (Де Ниро) пытаются снять любительский фильм. Отдельные эпизоды приключений трёх друзей иронически переосмысливают войну во Вьетнаме, убийство Джона Кеннеди, высмеивают свободную любовь и набирающее популярность в 1960-х любительское кино.

В ролях 
 Джонатан Уорден — Пол Шоу
 Геррит Грэм — Ллойд Клэй
 Роберт Де Ниро — Джон Рубин
 Меган Маккормик — Марина
 Тина Хирш — Тина

Награды и номинации 
 1969 — фильм номинировался на Золотого медведя Берлинского международного кинофестиваля, но приз Серебряный медведь получил только Брайн Де Пальма, как лучший режиссёр.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы США 1968 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1968 года
Сатирические фильмы
Фильмы на английском языке